La Coppa di Turchia 2006-2007 è la 22ª Coppa di Turchia di pallacanestro maschile.

Squadre
Le squadre qualificate sono le sedici partecipanti alla Türkiye 1. Basketbol Ligi 2006-2007.

Fase a gironi

Tabellone

Finale

Voci correlate 
Türkiye 1. Basketbol Ligi 2006-2007
Coppa del Presidente 2006

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2006
Pallacanestro nel 2007
Coppa di Turchia di pallacanestro maschile